Súr, magyarországi település
 Súr, szlovákiai település
 Hegysúr (szk. Hrubý Šúr) Szlovákia, Pozsonyi kerület, Szenci járás
 Nagysúr, a szlovákiai Súr része
 Nemessúr, a szlovákiai Súr része
 Súr vezér